Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute à Locust Valley du 3 au .

Mary-Ann Eisel remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Harter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Blake et Kathleen Harter.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Navigation 

dames 1965
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1965
Sport en août 1965